In 2013 werd het 99ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 27 januari tot 19 mei en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro